Korrigan (mythologie), elf of dwergachtig wezen uit de Brythonische mythologie
 Korrigan (strip), stripreeks uit 1971